BIS eller Bis kan syfta på:

 BIS – samordningsorganisation för centralbanker, se Bank for International Settlements
 BIS – teknologi för att stödja business intelligence med hjälp av automatiserad datorkraft, se Business intelligence system
 bis – term inom musiken: att bissera
 BIS Records – skivbolag
 BIS – "best in show" tävling för rashundar, se hundutställning
 BiS – en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor, se Bibliotek i Samhälle
 bis (tidskrift) – tidskriften bis utgiven sedan 1969. 
 Bis (musikgrupp) – skotsk indiepopgrupp
 ″ – inom matematiken utläses tecknet som bis, se dubbelprimtecken
Nyköpings BIS – idrottsförening

Se även
 Biss